BAB steht für:
 Bauaufsichtsbehörde, Verwaltungsbehörde auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts
 Bauern- und Arbeiterbund, historische politische Partei in der Schweiz
 Bayonne – Anglet – Biarritz, Ballungsraum der drei Städte im französischen Baskenland
 Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
 Bernies Autobahn Band, ehemalige deutsche Folkband
 Berufsausbildungsbeihilfe, Leistung nach dem Sozialgesetzbuch III
 Betriebsabrechnungsbogen für die Kosten- und Leistungsrechnung in Betrieben
 Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen in Österreich
 Bundesautobahn, siehe Autobahn (Deutschland)

Bab (arabisch für „Tor“) steht für:
 Bab (Ehrentitel von Seyyed ʿAlī Muhammad Schirāzī; 1819–1850), persischer Religionsstifter, Gründer des Babismus
 al-Bab, Stadt im Gouvernement Aleppo, Syrien
 Bab (Einheit), arabisches Längenmaß
 Bab Borj Ennar, Eingangstor der Medina von Sfax, Tunesien
 Bab Charki, Eingangstor der Medina von Sfax, Tunesien
 Bab Gharbi, Eingangstor der Medina von Sfax, Tunesien

Bab ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Bab (* 1974), polnischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Lublin
 Julius Bab (1880–1955), deutscher Dramatiker der Berliner Moderne und Theaterkritiker
 Nicolas Nadji Bab (* 1969), tschadischer Geistlicher, Bischof von Lai
 Werner Bab (1924–2010), deutscher Holocaust-Überlebender

BaB steht für:
 Buch auf Bestellung, siehe Book-on-Demand

Báb  steht für:
 Báb (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei

bab steht für:
 Gunyuño (ISO-639-3-Code), westatlantische Sprache in Guinea-Bissau

Siehe auch:
 BAP
 Baab
 Babb

Abkürzung